Hartsburg peut désigner :

 Craig Hartsburg, un joueur et un entraineur professionnel de hockey sur glace.
 Hartsburg, un village du comté de Logan dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Hartsburg, un village du comté de Boone, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une communauté du comté de Putnam en Ohio